Луганка — річка в Луганській і Донецькій областях, права притока річки Сіверський Донець. На річці розташоване місто Луганськ.
 Луганка — село в Петрівському районі Кіровоградської області

Див. також 
 Луганськ (значення)
 Луганське